Új zsidó temető (Frankfurt am Main)
 Új zsidó temető (Krakkó)
 Új zsidó temető (Prága)
 Új zsidó temető (Łódź)